

Избирательные блоки политических партий 
 Блок партий «Наша Украина» — блок политических партий на Украине, объединявший сторонников Виктора Ющенко, существовал в 2002—2007 (состав время от времени изменялся).
 Наша Украина — Народная Самооборона — блок политических партий на Украине (создан для участия во внеочередных парламентских выборах 2007 года).

Партии 
 Партия «Наша Украина» — название украинской партии «Реформы и порядок» с 18 июня 2004 по 8 октября 2005.
 Партия «Наша Украина» — политическая партия на Украине (лидер — Виктор Ющенко), с лета 2007 входит в состав блока партий «Наша Украина — Народная Самооборона». (С 5 марта 2005 по 31 марта 2007 называлась «Народный Союз „Наша Украина“»).

Другие организации 
 Молодёжный Союз «Наша Украина» — всеукраинская молодёжная общественная политическая организация; молодёжное крыло партии «Наша Украина».